Ма́тушкін () — російське прізвище.

Персоналії 
 Ігор Матушкін (* 1965) — білоруський хокеїст, захисник.
 Наталія Матушкіна (* 1974) — українська вчена у галузях зоології, ентомології, функціональної морфології та порівняльної анатомії безхребетних.

Російські прізвища